Le tournoi de tennis d'Estoril 2007 s'est déroulé du 30 avril au 6 mai.

Faits marquants 
 Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant Richard Gasquet en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Marcelo Melo et André Sá s'imposent face à Martín García et Sebastián Prieto.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2007) (tournoi féminin)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport au Portugal en 2007
Tennis en avril 2007